Ada, női keresztnév
 Ada műsorvezető
 Ada, Vladimir Nabokov regénye
Tudomány és technika
 Ada, Ada Lovelace-ről elnevezett programozási nyelv
Földrajz
 Ada, település Szerbiában, Vajdaságban
 Ada, település Sodolovce községben, Eszék-Baranya megyében, Horvátországban
 Ada, Ada Lukačka Veliko Polje település régi neve Horvátországban, Verőce-Drávamente megyében
 Ada Kaleh egykori dunai sziget
 USA
 Ada település Alabama államban
 Ada település Dél-Dakota államban
 Ada település Észak-Dakota államban
 Ada megye, Idaho állam
 Ada település Kansas államban
 Ada település Michigan államban
 Ada település Minnesota államban
 Ada település Nyugat-Virginia államban
 Ada település Ohio államban
 Ada település Oklahoma államban
 Ada település Oregon államban
 Ada település Wisconsin államban
egyéb
 523 Ada, kisbolygó a Naprendszerben